Añá puede referirse a:

 Añá (España), parroquia española del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
 Añá (mitología guaraní), figura maligna de la mitología guaraní.